Bellingrath ist der Familienname folgender Personen:
 Ewald Bellingrath (1838–1903), ein deutscher Schiffskonstrukteur

im NRHP gelistete Objekte:
 Bellingrath Gardens and Home, in Theodore, Alabama, ID-Nr. 82001609
 Bellingrath House, in White Hall, Arkansas, ID-Nr. 94001410